Slovo Bludy může označovat 
 blud v množném čísle, nepravdivá přesvědčení, hereze
 Bludy (hospodářský dvůr), zaniklý hospodářský dvůr a dříve též vesnice, spadající dnes pod obec Lovčice v okrese Hradec Králové
 Bludy (přírodní rezervace), zrušená přírodní rezervace poblíž hospodářského dvora Bludy v obci Lovčice v okrese Hradec Králové